św. Teodora (ok. 810-867) – cesarzowa bizantyńska
 św. Teodora Guérin (1798-1856) – francuska zakonnica, założycielka Sióstr Opatrzności